Plon peut désigner :
 Henri Plon (1806-1872), éditeur français, cofondateur des éditions Plon.
 Jehan Plon (), typographe danois, du , ascendant d'une lignée d'imprimeurs-typographes belges d'origine danoise.

Divers 
 Plon-Plon, surnom de Napoléon-Jérôme Bonaparte.

Lien externe 
 

Patronyme français
Patronyme wallon
Homonymie de patronyme danois